Арвьё (, ) — коммуна на юге Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Кассань-Бегоне. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12011.

Коммуна расположена приблизительно в 520 км к югу от Парижа, в 120 км северо-восточнее Тулузы, в 19 км к югу от Родеза.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 498 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 366 были экономически активными, 132 — неактивными (показатель активности — 73,5 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 366 активных работали 357 человек (204 мужчины и 153 женщины), безработных было 9 (3 мужчин и 6 женщин). Среди 132 неактивных 32 человека были учениками или студентами, 69 — пенсионерами, 31 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам-д’Ор (XII век). Памятник истории с 2004 года
 Церковь Сент-Аман-д’Арвьё
 Церковь Сен-Сатюрнен-о-Сен-Сернен-де-Каплонг
 Церковь Сен-Мартен-де-Фо
 Часовня Сент-Андре-де-Клозель
 Феодальный замок Сент-Фамиль (бывший монастырь)
 Замок Сен-Луи (нынешняя мэрия)
 Замок Монфран

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон